«Русь» — первый альбом группы «Аркона» (ex Гиперборея), играющей в стиле языческий метал, фолк-метал. Сейчас эту запись можно найти в качестве бонусного материала к концертному альбому группы «Жизнь во славу» (2006).

Список композиций 
 Коляда
 Солнцеворот
 Русь

Участники 
 Маша «Scream» — вокал
 Евгений Князев — гитара
 Евгений Борзов — бас-гитара
 Илья Богатырев — гитара
 Александр — барабаны
 Ольга Логинова — клавиши

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы. Тексты песен

Альбомы 2002 года
Альбомы группы «Аркона»